Jüdischer Friedhof (Emmendingen) steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Emmendingen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Emmendingen)